Пётр Хавик (; род. , Гауда,  провинции Южная Голландия, Нидерланды) — нидерландский  шоссейный велогонщик.

Карьера

Достижения 

 2011
 1-й - Ronde des vallées (юниоры)
 2012
 1-й - Circuit Mandel-Lys-Escaut (юниоры)
 1-й - Tour de Basse-Saxe juniors (юниоры) - ГК
 1-й - Rothaus Regio-Tour (юниоры) - ГК
 1-й - этап 2
 2-й - La Bernaudeau Junior (юниоры) 
 2-й - Trophée Centre Morbihan (юниоры) 
 2-й - Trois jours d'Axel (юниоры) 
 3-й - Kuurnse Leieomloop (юниоры) 
 2014
 2-й - Trois jours d'Axel
 3-й - Чемпионат Нидерландов по шоссейному велоспорту — Групповая гонка (U-23)
 7-й -  Tour de la province de Valence (U-23)
 1-й - этап 1
 2017
 1-й - Arden Challenge  - ГК
 1-й - этап 2
 2-й - Grand Prix Briek Schotte
 3-й - Boucle de l'Artois

Ссылки 
 
 
 
 

 
Велогонщики Нидерландов